Europamästerskapet i landhockey för herrar 1991 var den sjätte upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Paris i Frankrike och vanns av Tyskland.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida. Arkiverad.
Todor66.com. Arkiverad 5 december 2017.

1991
1991 i Frankrike
Sportevenemang i Paris
Internationella sportevenemang i Frankrike
Landhockey i Frankrike
Sportåret 1991